Ortsname: 

Frankreich:
 Argentine (Dordogne), Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine
 Argentine (Savoie), Gemeinde in der Region Auvergne-Rhône-Alpes

Vereinigte Staaten:
 Argentine (Kalifornien), im Plumas County – nicht mehr existent
 Argentine (Kansas), im Wyandotte County
 Argentine (Michigan), im Genesee County
 Argentine (Pennsylvania), im Butler County

Gewässername:
 Argentine (Neuenburgersee), Zufluss zum Neuenburgersee im Kanton Neuenburg, Schweiz
 Argentine (Laan), Zufluss zur Laan, Belgien
 Argentine Creek (Idaho), Fließgewässer im Shoshone County
 Argentine Creek (Michigan), Fließgewässer im Ontonagon County

Schienenverkehr:
 Argentine (Métro Paris), eine Station der Metro Paris
 Argentine Yard, Rangierbahnhof der BNSF Railway in Kansas City (Kansas)

Bergbau:
 Argentine Divide Mine, Mine im Esmeralda County, Nevada

Siehe auch:
 D’Argentine